Вильяфранка-де-ла-Сьерра () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Эль-Барко-де-Авила-Пьедрахита. Занимает площадь 39,8 км². Население 152 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 50 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 
 

Муниципалитеты Авилы